Il settimo figlio (The Seventh Son) – film del 1912 diretto da Hal Reid
 Il settimo figlio (Seventh Son) – film del 2014 diretto da Sergej Vladimirovič Bodrov
 Il settimo figlio (Seventh Son) – romanzo del 1987 di Orson Scott Card

Pagine correlate
The Seventh Son